Острохвостый тетерев () — североамериканский вид тетерева из семейства фазановых.

Описание 
Острохвостый тетерев достигает длины от 38 до 48 см. Самцы весят примерно 950 г. Средняя масса самок 815 г.

Это маленький тетерев с характерным хвостом. Центральная пара хвостовых перьев длиннее остальных. Клюв коричневый, радужины тёмно-коричневые. У взрослого самца лоб и верхняя сторона головы коричневые. Через глаза проходит тёмная полоса. Самки похожи на самцов, однако, меньше и окрашены в целом более тускло. В частности, рисунок лица и горла не отчётливо контрастный. Молодые птицы похожи на самок, однако их хвост короче.

Распространение 
Острохвостый тетерев распространён от Центральной Аляски и Юкона вплоть до запада Квебека. В южном направлении ареала достигает Великие Равнины. На востоке США этот вид отсутствует. В большей части своего первоначального ареала вид исчез. Это касается прежде всего юго-запада его исторической области распространения. В Айдахо и Юте численность снова увеличилась с 1980-х годов.

Жизненное пространство острохвостого тетерева — это открытые ландшафты. Он обитает в степях, саваннах и редколесьях.

Образ жизни 
Острохвостый тетерев — это преимущественно оседлая птица. Тем не менее, снегопад может вынудить вид к локальной миграции в более защищённые жизненные пространства. Самцы занимают с сентября по октябрь токовища и возвращаются к ним с апреля по май. Там самцы демонстрируют свой «танец». Расставив раскрытые крылья и подняв вертикально хвост, самец стремительно бегает по сложной траектории, тряся своим хвостом. Самцы исполняют свой танец ранним утром в течение 2—4 часов, а затем отправляются на поиски корма.

Острохвостый тетерев питается преимущественно растительной пищей, а также насекомыми, предпочитая саранчу и сверчков. Птицы появляются также на сельскохозяйственных дворах и даже в городах, чтобы найти там зерновые.

Гнездо — это неглубокая лунка на земле. В кладке от 5 до 17 яиц, высиживает которую только самка. Период высиживания составляет от 21 до 24 дней.

Примечания

Литература 
 Steve Madge, Phil McGowan und Guy M. Kirwan: Pheasants, Partridges and Grouse — A Guide to the Pheasants, Partridges, Quails, Grouse, Guineafowl, Buttonquails and Sandgrouse of the world. Christopher Helm, London 2002, ISBN 0-7136-3966-0
 

Тетеревиные
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1758 году